Esistono più comuni francesi con questo nome

Sapois – Giura
Sapois – Vosgi